Корнблит — еврейская фамилия.

 Корнблит, Александр Яковлевич (1885—1950, известен под псевдонимом Александр Таиров) — российский и советский театральный режиссёр и актёр.
 Корнблит, Евгений Михайлович (1908—1969) — советский дирижёр.